Іардан (; також Ярдан): 
 Іардан — персонаж давньогрецької міфології, батько лідійської цариці Омфали.
 Іардан — згадана Гомером річка на Криті в землі кідонів.
 Іардан — згадана Нестором річка в Тріфілії (південь Еліди).